A Comparação da história da Terra em um dia

Terra